Goldhase steht für:

 Goldaguti, eine Nagetier-Art der Gattung Agutis
 ein Schokoladeerzeugnis von Lindt & Sprüngli, siehe Lindt & Sprüngli #Goldhase

Goldhasen steht für:
 Goldhasen, Weiler der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern